Az alábbi időszakokban közlekedtek 371-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
 371-es busz (2016–)
 371-es busz (20??–20??)megszűnt